Antipa se poate referi la:
 Grigore Antipa (1867-1944), biolog român
 Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, muzeu din București
 Irod Antipa, rege în Galileea, în secolul I
 Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, sărbătorit pe 10 ianuarie în calendarul ortodox